Рафаел Надал је други пут освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 6:2, 3:6, 6:4, 6:1.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (финалиста)
  Рафаел Надал (победник)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Хуан Мартин дел Потро (друго коло)
  Роџер Федерер (четврто коло)
  Ришар Гаске (полуфинале)
  Станислас Вавринка (полуфинале)
  Милош Раонић (четврто коло)
  Кеј Нишикори (прво коло)
  Томи Хас (треће коло)
  Џон Изнер (треће коло)
  Јежи Јанович (прво коло)
  Николас Алмагро (прво коло)
  Фабио Фоњини ''(прво коло)

<li> Кевин Андерсон (друго коло)
<li> Јанко Типсаревић (четврто коло)
<li> Томи Робредо (четвртфинале)
<li> Андреас Сепи (треће коло)
<li> Михаил Јужни (четвртфинале)
<li> Филип Колшрајбер (четврто коло)
<li> Фелисијано Лопез (треће коло)
<li> Беноа Пер (прво коло)
<li> Григор Димитров (прво коло)
<li> Сем Квери (друго коло)
<li> Фернандо Вердаско (прво коло)
<li> Хуан Монако (прво коло)
<li> Јирген Мелцер (прво коло)
<li> Ернестс Гулбис (прво коло)
<li> Жилијен Бенето ''(треће коло)
<li> Дмитриј Турсунов ''(треће коло)

Жреб

Финала 
{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=Четврфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Новак Ђоковић
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=3
| RD1-score1-4=6
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=21
| RD1-team2= Михаил Јужни
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=6
| RD1-score2-4=0
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Енди Мари
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=2
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Станислас Вавринка| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Ришар Гаске
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=4
| RD1-score5-4=2
| RD1-score5-5=6
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Давид Ферер
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=1
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=6
| RD1-score6-5=3

| RD1-seed7=19
| RD1-team7= Томи Робредо
| RD1-score7-1=0
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=2
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Рафаел Надал
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Новак Ђоковић
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=77
| RD2-score1-3=3
| RD2-score1-4=6
| RD2-score1-5=6
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Станислас Вавринка
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=64
| RD2-score2-3=6
| RD2-score2-4=3
| RD2-score2-5=4

| RD2-seed3=8
| RD2-team3= Ришар Гаске
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=6<sup>1
| RD2-score3-3=2
| RD2-score3-4=
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Рафаел Надал
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=7<sup>7
| RD2-score4-3=6
| RD2-score4-4=
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Новак Ђоковић
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=4
| RD3-score1-4=1
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Рафаел Надал
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3=6
| RD3-score2-4=6
| RD3-score2-5=
}}

 Горња половина 

 Група 1 

 Група 2 

 Група 4 

 Група 8 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= Џ. Изнер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ф. Воландри
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Унгур
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=0
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Г. Монфис
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Монтањес
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= К. Алтамирано
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= Ф. Вердаско
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=3
| RD1-seed10=
| RD1-team10= И. Додиг
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4=4
| RD1-score10-5=6

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Р. Вилијамс
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=5
| RD1-score11-5=0
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Н. Давиденко
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=1
| RD1-score12-4=7
| RD1-score12-5=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Р. Дутра да Силва
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=7<sup>11
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=7<sup>12
| RD1-seed14=
| RD1-team14= В. Поспишил
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6<sup>9
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5=6<sup>10

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Р. Харисон
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р. Надал
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=13
| RD2-team01= Џ. Изнер
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=7<sup>7
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Г. Монфис
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=6<sup>4
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=7
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=22
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=5
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= И. Додиг
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Н. Давиденко
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Р. Дутра да Силва
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=0
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Р. Надал
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=13
| RD3-team01= Џ. Изнер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-score01-4=65
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=22
| RD3-team02=

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 2013.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно